VII чемпионат Украины по волейболу среди женщин (высшая лига) проходил с октября 1997 по апрель 1998 года с участием 10 команд.

Высшая лига

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд высшей лиги состояли из трёх этапов. На первом этапе 10 команд провели однокруговой турнир по туровой системе. На втором этапе, согласно регламенту чемпионата Украины сезона-1997/98, семь лучших команд провели ещё один круговой турнир. При этом в таблицу были внесены результаты очных встреч на первом этапе. На третьем этапе (суперфинале) были разыграны медали первенства. В суперфинале приняли участие 3 лучшие команды по итогам второго этапа, к которым примкнул освобождённый от участия в первых двух этапах чемпион Украины луганская «Искра».
Остальные команды, к которым присоединились две лучшие команды первой лиги, провели турнир за 5—12-е места.

1-й этап 

 Команда «Электра» после 1-го тура сменила название на «ШВСМ-Университет».

2-й этап (1—7 места) 

  В турнирной таблице учтены результаты команд в матчах между собой на 1-м этапе.

Суперфинал

За 1—4 места

Призёры 
 «Химволокно-Тривертон» (Черкассы): Ирина Жукова, Игнатуша, Сологуб, Сергиенко, Сухорук, Кривоносова, Беличенко, Гостищева.

 «Орбита» (Запорожье): Коломиец, Манилова, Волывач, Кормилицына, Комиссарова, Котельникова, Гирман.

 «Искра» (Луганск): Елена Самсонова, Вергун, Ирина Павлова, Милосердова, Фомина, Соколова, Савченко, Елизарова. Тренер — Гарий Егиазаров.

Лауреаты чемпионата-1997/98

За 5—12 места

Первая лига 

 С команды «Ровесник» сняты 4 очка за неявки.

Переходный турнир команд первой и второй лиг 

 За три неявки «Энергии-2» засчитаны поражения без начисления очков.

Вторая лига

Ссылки 
 Архив ФВУ Официальный сайт Федерации волейбола Украины

1997 год в волейболе
1998 год в волейболе